Szwajcaria:
 Kiesen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby:
 Michael Kiesen – niemiecki prawnik

Inne:
 Kiesen – pałac

Zobacz też:
 Kisen